Новая Гоголёвка — деревня в Тямшанской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на южной границе города Пскова, сливаясь с городскими микрорайонами Орлецы и Заручёвье.

Население

История 
Деревня создана и наименована постановлением областного Собрания депутатов 9 сентября 1997 года (№ 413) До 2005 года деревня входила в состав Завеличенской волости.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района